Le Pionnier (peinture), triptyque peint par Frederick McCubbin en 1904
 Le Pionnier (journal), premier journal francophone de Sherbrooke (Canada)